Aga je lahko:
 aga - naslov turških dostojanstvenikov pod sultanom
 vrhovni poveljnik janičarjev
 nekdanji zemljiški gospod v BiH

Glej tudi 
 Aga Kan